Hemrich ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Hemrich (1956–2012), deutscher Schauspieler
 Heinz Hemrich (1923–2009), deutscher Bildhauer